Le qualificazioni del singolare  maschile del Rogers Cup 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Nicolas Mahut (ultimo turno, Lucky loser)
  Thanasi Kokkinakis (primo turno)
  Aleksandr Dolgopolov (qualificato)
  Donald Young (qualificato)
  Lu Yen-Hsun (qualificato)
  Chung Hyeon (qualificato)
  Denis Kudla (qualificato)

  Tim Smyczek (primo turno)
  Ernests Gulbis (qualificato)
  Rajeev Ram (ultimo turno)
  James Duckworth (ultimo turno)
  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Mikhail Youzhny (qualificato)
  James Ward (primo turno)

Qualificati 

  Ernests Gulbis
  Mikhail Youzhny
  Aleksandr Dolgopolov
  Donald Young

  Lu Yen-Hsun
  Chung Hyeon
  Denis Kudla

Lucky Loser 

  Nicolas Mahut

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni
 

Rogers Cup 2015
ATP World Tour 2015